Ljuben kan syfta på:

Bulgarien 

 Ljuben (distrikt i Bulgarien, Silistra), Obsjtina Sitovo, 
 Ljuben (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Sedinenie,

Nordmakedonien 

 Luben, berg, Opsjtina Kičevo,